Золотова, Галина Александровна (1924—2020) — советский и российский лингвист.
 Золотова, Галина Тадеушевна — российский издатель.